Schahin oder Shahin  ist ein Name persischer Abstammung und bedeutet Falke, eigentlich Königsfalke. Bekannte Personen sind:
 Schahin († 626), persischer General vom Geschlecht der Sassaniden
 Shahin Najafi, iranischer Rapper

Schahin oder Shahin ist der Familienname folgender Personen:

 Dani Schahin (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Leonardo Farah Shahin (* 2003), schwedischer Fußballspieler
 Mahmud Schahin (* 1947), palästinensischer Schriftsteller
 Mehrdelan Shahin (* 1995), iranischer Kugelstoßer
 Nadine Shahin (* 1997), ägyptische Squashspielerin

Siehe auch:
 Şahin